Кахіані — грузинське прізвище. Відомі носії:
 Кахіані Імеда Володимирович (род.1937) — артист.
 Кахіані Йосип Георгійович (1921—1992) — альпініст.
 Кахіані Кетеван Георгіївна (нар. 1971) — німецька шахістка, міжнародний майстер (1997).
 Кахіані Михайло Іванович (1897—1937) — діяч ВКП (б).
 Кахіані Микола Саулович (1882—1928) — анатом, хірург, професор.